Hősök tere kan avse:

Hősök tere – ett torg och en tunnelbanestation i Budapest, se Hjältarnas torg
 Hősök tere, Belváros – ett torg i Belváros